Ureta peut désigner :

Toponyme 

 Ureta est un hameau situé dans la commune de Erro dans la Communauté forale de Navarre, en Espagne.

Patronyme 

 Claudia Irene Celedón Ureta (1966-), actrice chilienne, mère d'Andrea García-Huidobro Celedón ;

Biologie 
 Ureta quadrispinosa, unique représentant du genre Ureta, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Patronyme hispanique